Marlou Aquino (Santa Barbara, 7 oktober 1972) is een voormalig Filipijns basketbalspeler. Met zijn lengte van bijna 2,06m is Aquino een van de langste Filipijnse spelers ooit in de profcompetitie PBA. Zijn bijnaam luidde dan ook skyskraper (wolkenkrabber).

Carrière 
Aquino speelde collegebasketbal voor de Adamson Falcons van Adamson University. Door zijn, voor Filipijnse begrippen, ongeëvenaarde lengte en ongewone snelheid was hij een toonaangevende center in de universiteitscompetitie UAAP. Later speelde hij voor de Sta. Lucia Realtors en de Stag Pale Pilseners in de PBL. Hij werd viermaal uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) van de PBL en had een groot aandeel in de grand slam van Stag Pale Pilsen in zijn laatste jaar voor hij prof werd. Bij de PBA draft van 1996 werd Aquino als eerste gekozen door de Gordon's Gin Boars, die in dat jaar onder leiding stonden van speler-coach Robert Jaworski. Na vier jaar ging hij van de Gin Boars over naar de Sta. Lucia Realtors, waar hij bijna tien seizoen lang speelde. Zijn laatste club in de PBA was Mercalco Bolts. Ook in zijn PBA-carrière maakte hij indruk. Hij stond bekend om zijn vermogen om schoten te blokken en was populair bij het publiek vanwege bewegingen als de "scoop shot" en de "finger-roll layup". In zijn eerste jaar was behalve Rookie van het jaar ook All-Defensive speler van het jaar en werd hij uitgeroepen tot beste speler van de Governors Cup. Ook werd hij dat jaar gekozen in de Mythische Vijf en in het All-Defensive team van de PBA. Ook het jaar erna werd hij in beide selecties gekozen. Ook In 2001 en 2003 maakte hij deel uit het All-Defensive Team van de PBA. Met zijn totaal aantal van 3877 rebounds staat hij 23e op de lijst van PBA-speler met meeste rebounds aller tijden. Ook behoort hij met zijn totaal van 7.802 punten tot de top van de lijst van PBA-spelers met meeste punten.

Aquino speelde diverse toernooien voor het Filipijns nationaal basketbalteam. Zo maakte hij in 1994 deel uit van het team dat vierde werd op de Aziatische Spelen. Vier jaar later was hij onderdeel van het Philippine Centennial Team dat onder leiding van coach Tim Cone de bronzen medaille behaalde op de Aziatische Spelen van 1998.

Statistieken 
In onderstaande tabel staan statistieken van Aquino's wedstrijden in de PBA. De vetgedrukte getallen zijn de hoogste behaalde waarden in zijn carrière.

Bron 
  Christian Bocobo en Beth Celis, Legends and Heroes of Philippine Basketball, The House Printers, Manilla (2004)

Filipijns basketballer